Wolkenstein steht für:

 Wolkenstein-Rodenegg (Adelsgeschlecht)
 Wolkenstein-Trostburg (Adelsgeschlecht)
 Der Wolkenstein, Kinder-Geschichtenlieder von Reinhard Lakomy
 Wolkenstein (Oper), eine Oper von Wilfried Hiller
 (8316) Wolkenstein, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Max Wolkenstein, eine Fernsehserie
 Wolkenstein-Verlag, Autorenverlag in Köln

Wolkenstein ist der Name folgender Orte:
 Wolkenstein (Erzgebirge), Stadt im Erzgebirgskreis in Sachsen
 Wolkenstein in Gröden, ladinisch Sëlva, Gemeinde in Südtirol
 Pilu (Estland), dt. Wolkenstein, Stadt in Estland
 Wolkenstein (Ebermannstadt), Ortsteil der Stadt Ebermannstadt im Landkreis Forchheim, Bayern

Wolkenstein ist der Name folgender Burgen und Schlösser:
 Burg Wolkenstein (Fränkische Schweiz), Burgruine in der Fränkischen Schweiz
 Ruine Wolkenstein (Hemishofen), Burgruine im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Burg Wolkenstein (Kochertal), Burg bei Sulzbach-Laufen-Altschmiedelfeld in Baden-Württemberg
 Burg Wolkenstein (Steiermark), Burg in der Steiermark
 Burg Wolkenstein (Südtirol), Burgruine bei Wolkenstein in Gröden, Südtirol
 Schloss Wolkenstein (Erzgebirge), Schloss in der gleichnamigen Stadt im Erzgebirge

Wolkenstein ist der Familien- oder Beiname folgender Personen:
 Adam von Wolkenstein-Trostburg (1583 – nach 1635), österreichischer Adeliger, Komtur des Deutschen Ritterordens
 Anton von Wolkenstein, bayerischer Staatsminister ab 1806
 Anton von Wolkenstein-Trostburg (1832–1913), österreichischer Diplomat
 Arthur von Wolkenstein-Rodenegg (1837–1907), österreichischer Adeliger, Schriftsteller und Politiker
 Claudia Seraphica von Wolkenstein-Rodeneck (1625–1688), Äbtissin im Stift Freckenhorst und Stift Heerse
 Julie Wolkenstein (* 1968), französische Schriftstellerin
 Leopold von Wolkenstein-Trostburg (1800–1882), österreichischer Adliger und Tiroler Landeshauptmann
 Ljudmila Alexandrowna Wolkenstein (1855–1906), russische Revolutionärin
 Marx Sittich von Wolkenstein (1563–1619), Tiroler Chronist
 Michael von Wolkenstein-Rodenegg (um 1460–1523), Hofmeister von Kaiser Maximilian I.
 Michael Wolkenstein (* 1940), österreichischer Filmproduzent
 Michail Wladimirowitsch Wolkenstein (1912–1992), russischer Biophysiker
 Nikolaus von Wolkenstein (1587–1624), Bischof von Chiemsee
 Oswald von Wolkenstein (um 1377–1445), Sänger, Dichter, Komponist und Politiker
 Rolf S. Wolkenstein (* 1958), deutscher Filmregisseur, Dokumentarfilmer und Autor
 Sanmicheli Wolkenstein (1873–1910), Architekt
 Sigmund Ignaz von Wolkenstein-Trostburg (1644–1696), Fürstbischof von Chiemsee
 Theobald von Wolkenstein (nach 1410–1491), Bischofselekt für Trient (1444–1446)
 Theodor von Wolkenstein-Rodenegg († 1795), kaiserlicher Generalmajor sowie Landoberst von Tirol